A 2013-as katalán rali (hivatalosan: 49º Rally RACC Catalunya – Costa Daurada) volt a 2013-as rali-világbajnokság tizenkettedik versenye. Október 25. és október 27. között került megrendezésre, 15 gyorsasági szakaszból állt, melyek össztávja 355.92 kilométert tett ki. Az 59 indulóból 40 ért célba.

Szakaszok

Szuperspeciál (Power Stage)

Végeredmény

További információk 
A verseny hivatalos honlapja
Eredmények az ewrc-results.com honlapon

2013 a rali-világbajnokságban